Der FDGB-Pokal war der vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund gesponserte Pokalwettbewerb in der DDR in verschiedenen Sportarten:

 FDGB-Pokal (Badminton), Pokalwettbewerb der DDR im Badminton
 FDGB-Pokal, Pokalwettbewerb der DDR im Eishockey in den 1950ern, siehe DELV-Pokal
FDGB-Pokal, Pokalwettbewerb der DDR im Fußball
 FDGB-Pokal (Handball), Pokalwettbewerb der DDR im Handball
 FDGB-Pokal (Radsport), Pokalwettbewerb der DDR im Radsport (Mannschaftszeitfahren)
 FDGB-Pokal (Volleyball), Pokalwettbewerb der DDR im Volleyball